Тре́нин — русская фамилия. Происходит от Треня, уменьшительной формы имени Третьяк, даваемого «третьему» ребёнку или «третьему» мальчику в семье. Известные носители:
 Тренин, Алексей Николаевич — российский политик, депутат Государственной думы.
 
 Тренин, Дмитрий Витальевич (род. 1955) — российский политолог.
 Тренин, Яков Вячеславович (род. 1997) — российский хоккеист.